Steinersdorf ist der Name folgender Orte:

  Steinersdorf (Ansbach), Ortsteil der kreisfreien Stadt Ansbach, Bayern
  Steinersdorf (Gemeinde Waldneukirchen), Ortsteil von Waldneukirchen, Österreich